Ел Тарепе има више значења:

 Ел Тарепе (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тарепе (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тарепе (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику